Nazwisko Lissauer nosili:
 Abraham Lissauer (1832–1908) – niemiecki lekarz
 Ernst Lissauer (1882–1937) – niemiecki dramaturg, poeta i wydawca
 Heinrich Lissauer (1861–1891) – niemiecki neurolog
 Trevor Lissauer (ur. 1973) – amerykański aktor i muzyk